Macon ist die Bezeichnung einer Blattform im Rudersport, siehe Ruderblatt, 

Macon ist der Name mehrerer Orte:
 Macon (Belgien)
 Mâcon, Frankreich
 Titularbistum Macon, Tunesien
 Macon (Litoral), Äquatorialguinea

in den Vereinigten Staaten:
 Macon (Alabama)
 Macon (Arkansas)
 Macon (Georgia)
 Macon (Idaho)
 Macon (Illinois)
 Macon (Kentucky)
 Macon (Michigan)
 Macon (Mississippi)
 Macon (Missouri)
 Macon (Montana)
 Macon (Nebraska)
 Macon (North Carolina)
 Macon (Ohio)
 Macon (Tennessee)
 Macon (Texas)
 Macon (Virginia)

 Macon oder Maçon ist der Familienname folgender Personen:

 Jeremy Maçon (* 1987), britischer Politiker (Jersey)
 Julius Maçon (1883–1970), deutscher Illustrator, Zeichner und Karikaturist
 Mark Macon (* 1969), US-amerikanischer Basketballspieler
 Max Macon (1915–1989), US-amerikanischer Baseballspieler
 Nathaniel Macon (1757–1837), US-amerikanischer Politiker

 Uncle Dave Macon (1870–1952), US-amerikanischer Old-Time-Musiker
 Yvann Maçon (* 1998), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Macon (Angola), ein Busverkehrs- und Frachtunternehmen im südlichen Afrika
 Fort Macon
 Le maçon
 USS Macon (CA-132), ein schwerer Kreuzer der Baltimore-Klasse der US-Marine
 USS Macon (ZRS-5), ein Starrluftschiff der US-Marine
 Macon County
 Macon Township